|-
|(3401) Ванфилос (Vanphilos) || 1981 PA || 1 августа 1981 || Гарвард || -
|-
|(3402) Висдом (Wisdom) || 1981 PB || 5 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3403) Тэмми (Tammy) || 1981 SW || 25 сентября 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
|(3404) Hinderer || 1934 CY || 4 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3405) Daiwensai || 1964 UQ || 30 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(3406) Омск (Omsk) || 1969 DA || 21 февраля 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
|(3407) Джиммисиммс (Jimmysimms) || 1973 DT || 28 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3408) Шаламов (Shalamov) || 1977 QG4 || 18 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3409) Абрамов (Abramov) || 1977 RE6 || 9 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3410) Верещагин (Vereshchagin) || 1978 SZ7 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3411) Debetencourt || 1980 LK || 2 июня 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3412) Кафка (Kafka) || 1983 AU2 || 10 января 1983 || Паломар || R. L. Kirk, D. J. Rudy
|-
|(3413) Андриана (Andriana) || 1983 CB3 || 15 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3414) Шампольон (Champollion) || 1983 DJ || 19 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3415) Дэнби (Danby) || 1928 SL || 22 сентября 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3416) Доррит (Dorrit) || 1931 VP || 8 ноября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3417) Тэмблин (Tamblyn) || 1937 GG || 1 апреля 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3418) Извеков (Izvekov) || 1973 QZ1 || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3419) Guth || 1981 JZ || 8 мая 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3420) Standish || 1984 EB || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3421) Yangchenning || 1975 WK1 || 26 ноября 1975 || Нанкин || -
|-
|(3422) Reid || 1978 OJ || 28 июля 1978 || Перт || -
|-
|(3423) Slouka || 1981 CK || 9 февраля 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3424) Nušl || 1982 CD || 14 февраля 1982 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3425) Хурукава (Hurukawa) || 1929 BD || 29 января 1929 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3426) Секи (Seki) || 1932 CQ || 5 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3427) Сентмартони (Szentmártoni) || 1938 AD || 6 января 1938 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(3428) Робертс (Roberts) || 1952 JH || 1 мая 1952 || Бруклин || IAP
|-
|(3429) Чуваев (Chuvaev) || 1974 SU1 || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3430) Бредфилд (Bradfield) || 1980 TF4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3431) Накано (Nakano) || 1984 QC || 24 августа 1984 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3432) Кобутизава (Kobuchizawa) || 1986 EE || 7 марта 1986 || Kobuchizawa || М. Иноуэ, Т. Урата,  О. Мурамацу
|-
|(3433) Ференбах (Fehrenbach) || 1963 TJ1 || 15 октября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(3434) Hurless || 1981 VO || 2 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3435) Boury || 1981 XC2 || 2 декабря 1981 || Верхний Прованс || F. Dossin
|-
|(3436) Ибадинов (Ibadinov) || 1976 SS3 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3437) Капица (Kapitsa) || 1982 UZ5 || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3438) Inarradas || 1974 SD5 || 21 сентября 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(3439) Lebofsky || 1983 RL2 || 4 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3440) Штампфер (Stampfer) || 1950 DD || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3441) Pochaina || 1969 TS1 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3442) Яшин (Yashin) || 1978 TO7 || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3443) Личжэндао (Leetsungdao) || 1979 SB1 || 26 сентября 1979 || Нанкин || -
|-
|(3444) Степанян (Stepanian) || 1980 RJ2 || 7 сентября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3445) Pinson || 1983 FC || 16 марта 1983 || Андерсон-Меса || E. Barr
|-
|(3446) Combes || 1942 EB || 12 марта 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3447) Burckhalter || 1956 SC || 29 сентября 1956 || Бруклин || IAP
|-
|(3448) Narbut || 1977 QA5 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3449) Эйбелл (Abell) || 1978 VR9 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3450) Доммангет (Dommanget) || 1983 QJ || 31 августа 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3451) Ментор (Mentor) || 1984 HA1 || 19 апреля 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3452) Хоук (Hawke) || 1980 OA || 17 июля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3453) Достоевский (Dostoevsky) || 1981 SS5 || 27 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3454) Лиске (Lieske) || 1981 WB1 || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3455) Кристенсен (Kristensen) || 1985 QC || 20 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3456) Etiennemarey || 1985 RS2 || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3457) Arnenordheim || 1985 RA3 || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3458) Boduognat || 1985 RT3 || 7 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3459) Bodil || 1986 GB || 2 апреля 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3460) Ашкова (Ashkova) || 1973 QB2 || 31 августа 1973 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3461) Мандельштам (Mandelshtam) || 1977 SA1 || 18 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3462) Чжоу Гуанчжао (Zhouguangzhao) || 1981 UA10 || 25 октября 1981 || Нанкин || -
|-
|(3463) Kaokuen || 1981 XJ2 || 3 декабря 1981 || Нанкин || -
|-
|(3464) Owensby || 1983 BA || 16 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3465) Trevires || 1984 SQ5 || 20 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3466) Ritina || 1975 EA6 || 6 марта 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3467) Bernheim || 1981 SF2 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3468) Urgenta || 1975 AM || 7 января 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3469) Булгаков (Bulgakov) || 1982 UL7 || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3470) Яроника (Yaronika) || 1975 ES || 6 марта 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3471) Amelin || 1977 QK2 || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3472) Upgren || 1981 EJ10 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3473) Саппоро (Sapporo) || A924 EG || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3474) Linsley || 1962 HE || 27 апреля 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(3475) Фихте (Fichte) || 1972 TD || 4 октября 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3476) Dongguan || 1978 UF2 || 28 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(3477) Казбеги (Kazbegi) || 1979 KH || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(3478) Fanale || 1979 XG || 14 декабря 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3479) Малапарте (Malaparte) || 1980 TQ || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3480) Abante || 1981 GB || 1 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3481) Xianglupeak || 1982 DS6 || 19 февраля 1982 || Синлун || Peking Observatory
|-
|(3482) Лесная (Lesnaya) || 1975 VY4 || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3483) Светлов (Svetlov) || 1976 YP2 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3484) Нойгебауэр (Neugebauer) || 1978 NE || 10 июля 1978 || Паломар || Элеанор Хелин,  Юджин Шумейкер
|-
|(3485) Баруччи (Barucci) || 1983 NU || 11 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3486) Фулькиньони (Fulchignoni) || 1984 CR || 5 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3487) Эджворт (Edgeworth) || 1978 UF || 28 октября 1978 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(3488) Брагич (Brahic) || 1980 PM || 8 августа 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3489) Lottie || 1983 AT2 || 10 января 1983 || Паломар || K. E. Herkenhoff,  G. W. Ojakangas
|-
|(3490) Шолц (Šolc) || 1984 SV || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3491) Фридолин (Fridolin) || 1984 SM4 || 30 сентября 1984 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3492) Petra-Pepi || 1985 DQ || 16 февраля 1985 || Клеть || M. Mahrová
|-
|(3493) Степанов (Stepanov) || 1976 GR6 || 3 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3494) Purple Mountain || 1980 XW || 7 декабря 1980 || Нанкин || -
|-
|(3495) Кольчагуа (Colchagua) || 1981 NU || 2 июля 1981 || Cerro El Roble || L. E. González
|-
|(3496) Ариесо (Arieso) || 1977 RC || 5 сентября 1977 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3497) Иннанен (Innanen) || 1941 HJ || 19 апреля 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3498) Belton || 1981 EG14 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3499) Hoppe || 1981 VW1 || 3 ноября 1981 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, K. Kirsch
|-
|(3500) Kobayashi || A919 SD || 18 сентября 1919 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|}